Совет по гражданской авиации — организация существовавшая в СССР с 1923 по 1930 год
 Совет по гражданской авиации США — организация существовавшая в США с 1939 по 1985 год